Orquestra Universitat de Barcelona, orquestra vinculada a la Universitat de Barcelona
 OUB Centre (de l'acrònim en anglès d'Overseas Union Bank), gratacel de la ciutat de Singapur